kluski żelazne (polskie, czarne, tarte, szare) – rodzaj klusek przygotowanych z surowych (tartych) i gotowanych ziemniaków, formowanych w spłaszczone kulki z wgłębieniem
 kluski żelazne (szare) – w Łódzkiem, rodzaj klusek kładzionych, przygotowanych z tartych surowych ziemniaków, mąki i (opcjonalnie) jaj lub z tartych surowych i ugotowanych ziemniaków, mąki i jaj. W tej drugiej wersji produkt został wpisany 12 lutego 2016 na Listę produktów tradycyjnych MRiRW (jako „kluski żelazne”). Porównaj z: szare kluchy.

Przypisy